Меда́н Мерде́ка () — Площадь Свободы — главная площадь столицы Индонезии Джакарты. Считается одной из самых больших площадей в мире.

Находится в центральной части города. По периметру площади расположены президентский дворец, здания ряда государственных ведомств, Национальный музей Индонезии. В географическом центре площади стоит так называемый  — стела высотой 132 метра, символизирующая независимость страны, возведенная в 1961—1976 годах.

Площадь получила современное название в 1945 году после обретения Индонезией независимости от Нидерландов. Историческое название — площадь Гамбир, по названию соответствующего городского района, относящегося к так называемому Верхнему городу, расположенному к югу от исторического центра Джакарты. Площадь появилась в 1810-е годы вскоре после начала застройки района Гамбир.

История

Период нидерландской колонизации 

В конце XVIII века колониальная администрация Голландской Ост-Индии переехала из Батавии (ныне  Джакарты) в Велтевреден (, ныне . Перед новыми административными зданиями было построено две площади — Буффелсвелд (; ныне площадь Медан Мердека) и Ватерлооплейн (; ныне площадь Бантенг Лапанган). При генерал-губернаторе Хермане Виллеме Данделсе, управлявшим Голландской Ост-Индией от имени контролировавшегося Наполеоном Королевства Голландия, площади приобрели современные очертания, а площадь Буффелсвелд была переименована на французский манер в Марсовы поля (). 

Во время Наполеоновских войн Голландская Ост-Индия перешла под контроль Великобритании, генерал-губернатором был назначен британец Стэмфорд Раффлз; при нём площадь была переименована в Конингсплейн ( — Королевская площадь), так как на ней находилась резиденция генерал-губернатора (ныне — .
Местные жители назвали площадь Лапанган Гамбир (), по названию района Гамбир. По распоряжению британской колониальной администрации на площади были построены несколько спортивных комплексов, стадион и беговые дорожки, на рынке Пасар Малам ( — ночной рынок) проводилась (сначала нерегулярно, а с 1921 года — ежегодно) ярмарка Пасар Гамбир (, ныне — ). В 1906 году на площади прошёл фестиваль в честь дня рождения нидерландской королевы Вильгельмины.

Японская оккупация 

В 1942 году Голландская Ост-Индия была оккупирована японскими войсками. Во время японской оккупации площадь называлась Лапанган Икада (, от  — Джакартский атлетический комплекс. 17 августа 1945 года на площади Лапанган Икада прошла часть церемонии провозглашения независимости Индонезии, проведённой лидерами индонезийского национально-освободительного движения Сукарно и Мохаммадом Хатта.

Период независимости Индонезии 
В 1949 году, по указу президента Сукарно, площадь Лапанган Икада была переименована в Медан Мердека ( — Площадь Свободы). В 1959 и 1960 годах среди архитекторов Индонезии проводились конкурсы проектов реконструкции площади, но ни один из этих проектов не был одобрен президентом. Сукарно, имевший некоторые познания в архитектуре, представил свой собственный проект, основанный на голландском плане площади 1892 года, в соответствии с которым и была проведена реконструкция площади .

В 1961 году по распоряжению президента Сукарно в центре площади Медан Мердека началось строительство Национального монумента — памятника, который, по замыслу Сукарно, должен был стать самым высоким зданием Джакарты, превзойти по высоте Боробудур и Эйфелеву башню и олицетворять победу Индонезии в многолетней борьбе за независимость . Во время работ по сооружению Национального монумента были разрушены спортивные сооружения, построенные во время голландского господства. Строительство было полностью завершено к 1974 году.

В ночь с 30 сентября на 1 октября 1965 года левая военная группировка Движение 30 сентября предприняла попытку государственного переворота. Части мятежников заняли площадь Медан Мердека и джакартскую радиостанцию, а также окружили президентский дворец, однако уже ко 2 октября мятеж был полностью подавлен. Большую роль в подавлении попытки переворота сыграл генерал Сухарто, будущий президент Индонезии.

С 1968 по 1992 годы в южной части площади проводилась Джакартская ярмарка, а в её юго-западной части был создан Джакартский лунапарк (). В 1992 году, в результате очередной реконструкции площади, ярмарка и лунапарк были убраны с площади, а по дороге, проложенной вокруг Национального монумента, было запрещено движение автомобилей.

В 2002 году по распоряжению губернатора Джакарты Сутиёсо () по периметру площади была построена ограда, у ворот которой размещены охранники. В их задачу входит, в том числе, и контроль посетителей площади — большинство джакартцев и гостей города могут беспрепятственно посещать Медан Мердека, в то время как бездомным и торговцам вход на площадь воспрещён.

Внешний вид 

Современный вид площади во многом сохранил в себе первоначальную идею, заложенную президентом Сукарно в своём проекте реконструкции, хотя и претерпел некоторые изменения в связи с новой реконструкцией в 1990-х годах. В результате реконструкции проезжая часть была перенесена дальше от Национального монумента, а позже, когда был принят запрет на проезд автомобилей вокруг памятника — демонтирована и заменена на пешеходную дорогу, обитую булыжником. Вокруг Национального монумента разбит парк ( — Парк «Медан Мердека»), на его территории есть несколько фонтанов. .

Четыре дороги, проложенные от Национального монумента, делят площадь на четыре равные части:

1. Парк «Северная Медан Мердека» (). В этой части парка находятся два примечательных памятника — памятник джокьякартскому принцу Дипонегоро, предводителю восстания против нидерландских колонизаторов, и индонезийскому поэту .

2. Парк «Восточная Медан Мердека» () — расположен недалеко от вокзала , главного вокзала Джакарты. Отражающий пруд и статуя Kartini, индонезийский героиня эмансипации женщин, пожертвованное японского правительства, которая первоначально стояла перед Парк Suropati в Menteng перемещается здесь.

3. Парк «Южная Медан Мердека» (). . В этом парке посажены 33 редких вида растений, символизирующие 31 провинцию и два особых округа Индонезии; также здесь обитает популяция аксиса — одного из редких подвидов оленя. Перед воротами ограды Национального монумента продаются различные сувениры для гостей Джакарты.

4. Парк «Западная Медан Мердека» (). В этой части площади располагается фонтан с ночным освещением.

Важные здания

Северная сторона 
 Государственный секретариат 
 
 Верховный Суд
 Министерство внутренних дел
 Мечеть Истикляль

Восточная сторона 
 
 Головной офис государственной нефтяной компании Pertamina.
 Штаб-квартира Командования армейского стратегического резерва ()
 Церковь святого Эммануила
 Национальная галерея

Южная сторона 
 Посольство США
 Дворец вице-президента
 Администрация губернатора Джакарты

Западная сторона 

 Главный офис сотового оператора Indosat
 Министерство по делам культуры и туризма
 Министерство обороны и штаб Национальной армии Индонезии
 Министерство связи и информации
 Национальный музей Индонезии
 Министерство транспорта
 Конституционный Суд
 Главный офис центральной государственной радиостанции —

Галерея

Примечания 

Площади Джакарты